G.I. Joe – linea di giocattoli prodotta dalla statunitense Hasbro
 G.I. Joe – serie a fumetti dedicate ai personaggi della serie di action figure G.I. Joe della Hasbro
 G.I. Joe – piccione viaggiatore che ha servito presso lo United States Army Pigeon Service